Neukrantz ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Neukrantz (1917–2004), deutscher Gewerkschaftsfunktionär (FDGB)
 Klaus Neukrantz (1897–1941), deutscher Schriftsteller und Journalist